Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Indianapolis 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Joanne Russell che ha battuto in finale Pascale Paradis 7–6, 6–2.

Teste di serie

 Yvonne Vermaak (primo turno)
 Marcella Mesker (primo turno)
 Ginny Purdy (primo turno)
 Joanne Russell (campionessa)

 Leigh-Anne Thompson (primo turno)
 Patricia Hy (primo turno)
 Assente
 Catrin Jexell (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Indianapolis 1984